Барракпор () — город в регионе Пенал-Дебе на юге острова Тринидад в Тринидаде и Тобаго.

Родина сорта перца 7 Pot Barrackpore.

Население 
По данным на 9 января 2011 года в боро проживало 14 928 человек: мужчин — 7 708, женщин — 7 721.

На 15 мая 2000 года население составляло 12 880 человек.

Примечания

Источники 
 Barrackpore, Trinidad and Tobago Page

Административные единицы по алфавиту
Административные единицы Тринидада и Тобаго
Населённые пункты Тринидада и Тобаго
Города Тринидада и Тобаго